Plagiári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plagiári (ort i Grekland, Nomós Péllis), Mellersta Makedonien, 
 Plagiári (ort i Grekland, Nomós Thessaloníkis), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar